Martin Treu ist der Name folgender Personen:

* Martin Treu (Kupferstecher) (1527–1590), deutscher Maler und Kupferstecher 
 Martin Treu (Politiker) (1871–1952), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Nürnberg
 Martin Treu (Historiker) (* 1953), deutscher Historiker und Theologe